Оливер Бонд (, 1760—1798) — ирландский революционер, один из руководителей революционного союза «Соединенных ирландцев» (или общество объединённых ирландцев, оригинальное название :en:Society of United Irishmen) конца XVIII века, поставившего себе задачей отторжение Ирландии от Англии при помощи французов.

В ноябре 1792 г. ведущие деятели дублинского общества «Объединенные ирландцы» Неппер Танди, Оливер Бонд и другие решили создать в столице три батальона волонтеров-гвардейцев.

Арестованный за опубликование противоправительственной резолюции, был заключен на 6 месяцев в тюрьму (1793).

В 1798 году стал одним из пяти членов созданного единого исполнительного органа — Главной директории.

12 марта 1798 года благодаря измене одного из заговорщиков в доме Бонда было схвачено 15 членов ленстерского руководства, а также он сам.

В сентябре 1798 года умер в заключении в тюрьме Килмэнхем.

Примечания 

Революционеры Ирландии